Saint-Jean-le-Blanc je název dvou obcí ve Francii:

 Saint-Jean-le-Blanc (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Saint-Jean-le-Blanc (Calvados) – obec v departementu Calvados